Джей Фрог (наст. имя Юрген Фрош; род. 7 мая 1976, Людвигсхафен) — немецкий DJ и композитор. Получил известность в качестве участника группы Scooter, каковым он являлся с 2002 по 2006 год и с 2023 - н.в. С его участием в этом коллективе связана третья и седьмая глава в творчестве. Ушёл из Scooter во второй половине 2006 года и вернулся обратно в январе 2023 года.

Биография 
В юношестве Джей играл в рок-группе и даже баловался наркотиками. Со временем, избавившись от вредных привычек и поменяв свои музыкальные вкусы в сторону электронной музыки, стал диджеем. За время своей сольной карьеры (до участия в группе Scooter), Джей активно занимался производством ремиксов и успел поработать со многими музыкантами, среди которых наиболее известны Talla 2XLC, Kosmonova, Masterboy, Legend B, Ratty, Scooter. И уже к 2001 году, он выпустил свой первый сингл «Pushin'» на немецком лейбле Kontor. В 2002 году, во время концертного тура группы Scooter («Push The Beat For This Jam Tour 2002»), Джей заменил заболевшего Акселя Куна. Вскоре после этого тура Аксель покинул группу и на его место был приглашён Джей. С приходом в группу, Джей приостановил свою сольную карьеру, чтобы полностью сконцентрироваться на работе в группе.

В августе 2006 года, Джей покинул группу Scooter и возобновил свою музыкальную карьеру диджея. Со второго дыхания, на данный момент Джей успел сделать ремиксы на Holly Dolly, Blank & Jones, Fedde Le Grand, Mario Lopez, Steve Morley, а также отметиться участием в записи компилляции E-Royale. Так же Джей продолжает записывать часовые миксы для радио Kontor. В 2023 обратно вернулся в группу Scooter.

Дискография

Синглы 
 1997 — Liquid Flow — Heart Of Africa (совместно с C. Schek & T. Schmidt)
 1998 — Paragon Inc. — Call Me Legion (только винил)
 1999 — Miss Thunderpussy — The Ride (только винил)
 1999 — Dark Horizon — Final Force (только винил)
 1999 — Rainmaker — Rainmaker (совместно с Doug Laurent)
 1999 — Rainmaker — Secrets Of Asia (совместно с Doug Laurent)
 1999 — Rainmaeks — Eternal Fire (только винил) (совместно с Doug Laurent)
 1999 — La Bouche — S.O.S. (совместно с Doug Laurent)
 2000 — Techno Tubbies — Winke, Winke…! (Bye, Bye…!) (совместно с Granny Smith & Armin "Jeff" Johnertt)
 2000 — Nils Bergen — 18 Fast Cumshots (только винил) (совместно с Granny Smith & Armin "Jeff" Johnertt)
 2000 — Legend B — Strynx Of Life (совместно с Pete Blaze)
 2000 — Venus Inc. — No Fear
 2001 — Rainmaker — Renegade Masters (только винил) (совместно с Doug Laurent)
 2001 — Nicky Davis — To Munich
 2001 — Jeff & Jay vs. Every-1 — I Want To Be A Hippie (только винил) (совместно с Granny Smith & Armin "Jeff" Johnertt)
 2001 — Heav'n — Show Me Light (See The Light) (только винил) (совместно с Miss Shiva)
 2002 — Jay Frog — Pushin' (только винил)
 2007 — Gorf — Silence 2007
 2007 — Jay Frog — Hungry Animal (только Web)
 2008 — Jay Frog — Der Flug Auf Dem Glucksdrachen (толькоWeb)
 2008 — Jay Frog — Der Flug Auf Dem Glucksdrachen - Remixes (толькоWeb)
 2009 — Jay Frog — I Won’t Let You Down (толькоWeb)
 2010 — Jay Frog — It’s Alright (толькоWeb) 2012 — Jay Frog — Crazy (толькоWeb) 2012 — Jay Frog & Amfree - No Alternative (Again) (толькоWeb) 2013 — Jay Frog & Holmes - No Bitch Connected (толькоWeb) 2013 — Jay Frog & Amfree - Is This Love (толькоWeb) 2013 — Jay Frog & Holmes - No Bitch Connected - Remixes (толькоWeb) 2013 — Jay Frog vs Melleefresh - Peekaboo (толькоWeb) 2013 — Jay Frog & Sean Finn - Sho Nuff Funky (толькоWeb) 2013 — Jay Frog & Sean Finn - Tetriz (толькоWeb) 2013 — Jay Frog & MC Flipside & Simone Denny - Break Free (толькоWeb) 2013 — Jay Frog - Silence (толькоWeb) Ремиксы 
 1996 — Deskee — Let There Be House’96 (Planet Trax Remix)7:09
 1997 — Yello — To The Sea (Planet Trax 'Yello Dubmarine' Mix)7.23
 1997 — The Element feat. Tina Harris — All I See Is The Future (I’ve Got To Belive In Myself)(Planet Trax House Mix)6:41 1997 — Sam-Boys- Will Be Boys (Planet Trax paramount mix)
 1997 — Peanuts — Leben Betrügt (Grundrauschen Remix)3:23 1997 — Talla 2XLC — What Time Is Love (Planet Trax Mix)7.28 1997 — DeePassion — Stay (Planet Trax Remix 7")6:35 / (Planet Trax Remix)3:34 1997 — Liquid Flow — Heart Of Africa (Planet Trax Remix) 1997 — Bluesiana X — Black Means Blues (Planet Trax Remix) 1997 — Valerie — The Night (Planet Trax Remix)7:13 1997 — Mindscape — House of Pain (Planet Trax Mix) 1997 — Mindscape — Open Your Eyes (Muggers Mix) 1997 — Bjørn Lynne — Worms (Planet Trax Remix) 1997 — Chris Hülsbeck — The Tunnel (Planet Trax remix) / (Planet Trax vocalmania) 1997 — Chris Hülsbeck — Extreme Assault (Planet Trax Remix) 1997 — Chris Hülsbeck — Rainbows Giana Sisters (Theme) / (Giana Sisters (Medley)) / (Z-Out (Theme)) 1997 — Chris Hülsbeck — Soundfactory (Even Higher) 1997 — Tommy Tallarico — MDK (Planet Trax Remix) 1988 — Mindscape — Happiness (Extended Club Mix) 1998 — Snack — Overdose’98 (Planet Trax Remix)6:36 / (Planet Trax Frenzy Remix)5:53 1998 — Kosmonova feat. Tania Evans — Singin' In My Mind (Planet Trax Remix)7:36 1998 — Foundation feat. Deskee — Get Up (September) (Planet Trax Mix)6:35 1998 — Foundation feat. Deskee — Let’s Groove (???) 1998 — Doug Laurent — I’m Rushing (Planet Trax 12")6:36 1999 — Trance Action — Slide Into Infinity (Planet Traxx Original Mix)6:57 1999 — Miss Thunderpussy — The Ride (Planet Trax 7")3:44 / (Planet Trax 12" mix)7:25 1999 — T.O. — Paradise (Planet Trax Remix) 1999 — Fiesta Loca — Fiesta Loca (Planet Trax 7" Radio Edit)3:38 / (Planet Trax Remix)6:40 1999 — Nick Beat — Jump! (Planet Trax Remix)6:50 1999 — Dark Horizon — Final Force (Planet Trax Remix) 1999 — Marc'n'Ice — Conquest Paradise (Planet Trax Remix) 1999 — Rainmaker — Rainmaker (Jay Frog’s Club Mix) 1999 — Rainmaker — Secrets Of Asia (Planet Trax mix edit) / (Planet Trax remix) / (Planet Trax mix) 1999 — Ultra Shock — The Sound Of -E(Miss Thunderpussy Radio mix) / (Miss Thunderpussy remix) 1999 — The Lodgers — Moments In Love (Doug Laurent vs. Miss Thunderpussy remix) 1999 — Terminal East — …So Good (Trance Action remix) 1999 — Trance Action — Slide Into Infinity (Planet Traxx Original Mix) 2000 — Venus Inc — No Fear (Planet Traxx Mix) 2000 — Rainmaker / Future Shock — Eternal Fire (Trance Action Mix) 2000 — Nils Bergen — 18 Fast Cumshots (???) 2000 — Secret Power feat Y — Strong Enough (Trance Action remix) 2000 — Legend B — Strynx Of Life (Planet Trax Video Mix) / (Planet Trax Mix) 2000 — Sash! feat. Tina Cousins — Just Around The Hill (Planet Trax Remix)6:29 2000 — Sweetbox feat. D.Christopher Taylor — I’ll Die For You (Jay Frog’s Club Mix)7:27 2000 — Rosie Gaines — Closer Than Close (Planet Trax Remix)6:03 / (Planet Trax Dub Remix)6:03 2000 — Y (Y.O.M.C.) — Equilibrium (Planet Trax’s «Trance Action» Mix)6:51
 2000 — Utah — Indian Summer (Planet Trax Remix)6:19 2000 — Trance Action — Everlasting Dreams (Planet-Trax Mix)7:12 2000 — Martin Eyerer — Euphoria (Planet Trax Remix)6:36 2000 — Club Invaders vs. Miss Thunderpussy — Mirage (Jay Frog’s Club mix)6:28 / (Jay Frog’s Vocal Mix)6:28 2000 — Pro-Active — Technicidat’2000 (Jay Frog Club mix (with DJ Wag)7:28 2000 — Masterboy — Feel The Heat’2000 (Trance Club Mix)6:47 / (Planet Trax Remix)
 2000 — Runningman — Technogate (Planet Trax remix)6:33
 2000 — Swam & Bassliner — Moonphase (Miss Thunderpussy mix) 2000 — DJ Tandu presents Ayla — Singularity (Brainchild II) / (Miss Thunderpussy remix)
 2000 — Rainmaker / Future Shock — Eternal Fire (Miss Thunderpussy Mix)
 2000 — Sebastian — Tocatta (Miss Thunderpussy remix)
 2000 — Pasha Bros. — You’re My Sun (Miss Thunderpussy remix)
 2000 — Franky Tunes — Creation (Miss Thunderpussy Remix)
 2000 — Techno Tubbies / Techno Teens — Winke, Winke…! (Bye, Bye…!) (Radio Edit (PTrax Mischung) / (12" (PTrax Mischung))
 2001 — Legend B feat. Diana Pirez — Voyage (Jay Frog’s Club mix) / (Jay Frog Dub)
 2001 — Heav'n — Show Me Light (See The Light) (Miss Shiva Remix)
2001 — Flutlicht — Icarus (The Flight) (Planet Trax feat.Oliver Nied remix)6:33
 2001 — T & C — Come Down (Planet Trax vs.Da Rogue remix)6:16
 2001 — Runningman — Come To… (Planet Trax remix)
 2001 — Rainmaker — Renegade Masters (Planet Trax mix)
 2001 — Runningman — Loneliness (Jay Frog Club mix)
 2001 — MK-6 feat. K.K. Project — Get Funky’2001 (Jay Frog Club mix)6:16 / (Jay Frog Grosser Club mix)6:18
 2001 — Steve Clark — Break Out (Jupiter Inc. mix)6:00
 2001 — Roland Clein — Nexus Point (Jay Frog mix)6:46
 2001 — Scooter — Ramp! (The Logical Song) (Jay Frog remix)6:24
 2001 — Ratty — Living On Video (Jay Frog Remix)6:38
 2002 — Ultra — Lost In Time & Space (Jay Frog Radio Cut)3:24 / (Jay Frog Club Mix)6:41
 2002 — Candy — Holiday (Planet Trax Radio mix) / (Rainmaker Radio mix) / (Planet Trax remix) / (Rainmaker remix)
 2002 — Angel Of Death — Angel’s Return (Jay Frog remix)7:47
 2002 — DJ Taurus vs. Laurent — Bladerunner(Miss Thunderpussy edit) / (Miss Thunderpussy remix)
 2003 — Miss Thunderpussy — Give It To Me (Jay Frog Mix)6:24
 2006 — Holly Dolly — Dolly Song (Ieva’s Polka) (Jay Frog’s House Mix)6:16/ (Jay Frog’s Electro Mix)6:32
 2006 — Blank & Jones — The Sound of Machines’2006 (Jay Frog remix) 7:56/ (jay Frog Dub Mix)7:58
 2007 — Fedde Le Grand — Put Your Hands Up For Detroit (Jay Frog’s Hands Up For Hamburg Remix)7:03
 2007 — Mario Lopez — The Final (Jay Frog Remix)7:00
 2007 — Belushi — It’s My Life(Web)(Jay Frog’s club mix) 7:34 / (Jay Frog’s club edit) 3:47
 2007 — Voltaxx & Lissat feat. Skyler — I Don’t Wanna Work Today (Jay Frog remix)
 2007 — Dennis Bohn — Rocky Beach Theme (Jay Frog Junkyard Remix)6:37
 2007 — Sanny X — Higer (Jay Frog radio edit)3:09 / (Jay Frog remix) 7:05
 2007 — Twenty 4 Seven feat. Elle — Like Flames (Jay Frog remix)5:25
 2007 — Pate No.1 — Shining Star (Promo) (Jay Frog Hotpants Mix)6:56 / (Jay Frog Hotpants Dub) 6:43 / (Jay Frog Nova Mix)6:42 / (Jay Frog Nova Dub) 6:26
 2008 — FL — Can You Dance (Jay Frog vs. Jens Lissat mix) 7:16
 2008 — DJ Dean — Powersystem (Jay Frog’s 1000 PS mix) 6:18 2008 — Sasha Angel feat. Lara Zola — Keep Shining (Shining Star) Web (Jay Frog nova mix)6:45 / (Jay Frog nova dub) 6:28 2008 — Jordan — Funky Beatzz (Web) (Jay Frog’s explode mix) 5:54 / (Jay Frog’s funky dub mix)5:54
 2008 — Alexander Marcus feat. B-Tight — Sei Kein Frosch (Web) (Jay Frog remix) 5:05
 2009 — Cidinho & Doca — Rap Das Armas (Web) (Jay Frog remix) 5:45
 2009 — Jay Pariz & Meave De Tria — Last Unicorn (Reloaded) Web (Jay Frog’s Enchanted edit) 3:35(Jay Frog’s Enchanted mix) 6:45
 2009 — Chico del Mar & DJ Base — Caribbean Queen (Web) (Jay Frog’s Sunset in St Lucia Rmx) 6:28
 2009 — VJT & Mario Da Ragnio feat. Miss Bunty — Spirit (Web) (Jay Frog’s sunrize mix) 5:30
 2009 — DJ Dean — Balla Nation — Still Alive (Jay Frog’s One Nation remix) 4:46 (Jay Frog’s Dub Nation remix) 4:46
 2009 — DJ Wildcut — Heartlight (Web)(Jay Frog remix) 4:49 2009 — Bruno & Francesco — Get Your R4t Out (Web)(Jay Frog’s horny at 5AM mix) 6:00 2009 — Marc Mendezz — Slam (Web)(Jay Frog remix) 5:57 2009 — Homeaffairs feat. C. Robert Walker — The Only Way Is Up (Web) (Jay Frog remix) 6:38 2009 — One Night Stand — Photographic (Jay Frog’s Supermodel remix) 5:59 (Jay Frog’s Supermodel radio edit) 3:44
 2009 — Bangbros — Bang Baby Bang (Web)(Jay Frog remix) (6:58)
 2009 — Steve H — Party Children (Web)(Jay Frog’s Festival mix) 7:10
 2010 — Uli Poeppelbaum feat. Inka — It Is What It Is (Web) (Jay Frog remix) 6:42 /(Jay Frog dub mix) 6:42
 2010 — Tunnel Allstars DJ Team — Self Control (Web)(Jay Frog’s Total Control remix)6:11
 2010 — Dj Gollum vs. Basslovers United — Narcotic (The Remixes)Web (Jay Frog’s Overdose remix) 5:14 2010 — The Disco Boys feat. Manferd Manns Earth Band — For You (Jay Frog remix)7:07 2010 — Michael Mind Project — Feel Your Body (Web) (Jay Frog’s Love Me Like Before remix) 5:56 2010 — Clubstone — Out Of My Life (Web)(Jay Frog Remix) 6:10 / (Jay Frog Remix Radio Cut) 3:20 2010 — The Disco Boys — Love Tonight (Web)(Jay Frog remix) 6:31 2010 — Stereo Rocker — LOL (Web) (Jay Frog’s ROFL mix) 4:50 2010 — Eric Chase — Sticky Situation (Web)(Jay Frog remix) 6:03 /(Jay Frog remix edit) 2010 — Sonic Palms — Into The Sun (Web)(Jay Frog Remix) 6:24 2010 — Ayla — Ayla 2010 (Web) (Jay Frog remix) 2010 — Belmond & Parker — Set Me Free (Web) (Jay Frog remix) 2010 — Merlin Milles — Take A Bow (Web)(Jay Frog remix) (6:19) 2010 — Andrew Spencer & Daniel Slam — No Soul (Web) (Jay Frog remix) 6:22 2010 — Lazee feat. Mohombi — Do It (Web)(Jay Frog’s All Night mix)6:09 / (Jay Frog’s All Night radio edit) 3:28 2010 — Scotty — Out Of The Blue (Web) (Jay Frog mix) 6:48
 2010 — Kikker — It’s Just Grooving (Web) (Jay Frog remix) 7:00
 2010 — Matty Menc & Jerry Ropero — Club Bizzare (Web) (Jay Frog’s «Join the Crowd» remix) 6:03(Jay Frog’s «Join the Dub» remix) 6:03

Миксы 
 2000 — Mirage Club Traxx vol.02
 2001 — Clubmission 01
 2002 — Clubmission 02
 2002 — 7 Years of DMD (только CD2)
 2002 — Abfahrt!
 2003 — Kontor — Top Of The Clubs vol.20 (только CD2)
 2003 — Kontor — Top Of The Clubs vol.23 (только СD1)
 2004 — Vision Parade’2004 — Music Unites (только CD1)
 2006 — E-Royale (только CD2)

Продюсирование 

 1998 — New York Jazz Guerrilla - Method To The Madness Part 1 - 03 - [Take Two] 4:04
2001 — Steve Clark — Beleive It…

Неизданное 
 Agenda — Destiny (Planet Trax remix)
 Agenda — Destiny (Planet Trax 2nd remix)
 Deskee — Hot Temptation (1st try)
 Deskee — Hot Temptation (2nd try)
 Chris Huelsbeck — The Future (Planet Trax remix)
 Planet Trax — Get Busy
 Planet Trax — Weird Dreams (Remix)
 Planet Trax — Der Musikfreund
 Planet Trax — Diversity
 Planet Trax — Diversity (Club mix)
 Planet Trax — Diversity (Muggers' version)
 Planet Trax — Abi Lied (Instrumental)
 Planet Trax — Abi Lied (Vocalmania)
 Planet Trax — Lehrer
 1998 Turrican Theme (Planet Trax remix)
 Planet Trax — Airwalker (Le Monde remix cut)
 1998 Doug Laurent — I’m Rushin (Planet Trax edit)
 Future Shock — Eternal Fire (Adrenaline remix edit)
 2002 Rainmaker — Secrets of Asia (Luiz O’Brian 2002 Remaster)
 Solid Sleep — Control (Jay Frog remix)
 2007 James Calvin
 2008 Sabrina Setlur — I Think That I Like It (Jay Frog remix)
 2008 Wamdue Project — King Of My Castle (Jay Frog remix) 2008 Alexa Phazer — Hypnotisiert (Jay Frog remix)
 2008 DJ Yanny — Redemption (Jay Frog remix) 2008 Lutzenkirchen — 3 Tage Wach (Master & Servant remix)
 2009 M@D — The Concert (Jay Frog remix) [Kontor] 2009 Sean Finn — The Voice (Jay Frog remix) [Freakin' Fresh]
 2009 Jay Frog (?) — Moments in Love

Bидео клипы 
 Hungry Animal
 I Won’t Let You Down
 It’s Alright
 Crazy

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Блог Джея Фрога на myspace.com (официальный)

Композиторы Германии
Музыканты Scooter
Музыканты, известные под псевдонимами